Фонфре́д () может означать:

 Фонфред, Жан-Батист (1766—1793) — французский оратор, деятель Великой революции. Его сын:
 Фонфред, Анри (1788—1841) — французский экономист и оратор, публицист, редактор.